De Duitse voetbalclub VfB Stuttgart speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt VfB Stuttgart

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1988/89)

UEFA Europa League (seizoen 2013/14)

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

VfB Stuttgart
Stuttgart